Pissot est un mot qui peut désigner :

Toponymes

Communes 
 Pissot, ancienne commune française regroupée au sein de Creyssensac-et-Pissot.

Patronyme 

 Famille de d'imprimeurs français : Noël, sa veuve Catherine puis leur fils Jean-Noël.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France